Михаил Альперин: Альперин, Михаил Ефимович (1956—2018) — джазовый пианист и композитор, сын Е. И. Альперина.
 Альперин, Михаил Семёнович (при рождении Михаил Владимирович Альперт; 1900—1952) — управляющий Западно-Сахалинским Госрыбтрестом (1945—1952), Северо-Курильским Госрыбтрестоми (1952), брат М. В. Альперта.